

Населені пункти та їхні частини

 Цисе — село в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Цисе — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Цисе — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Цисе — село в гміні Бляховня Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Цисе — частина села Жепенник-Марцишевський в гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Цисе — частина села Жепенник-Стшижевський в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Цисе — частина села Зборовське в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Цисе — осада в гміні Бляховня Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки